VF kan syfta på:

Publikationer
VF – en tidning, se Folkbladet Västerbotten tidigare Västerbottens Folkblad
VF – en tidning, se Värmlands Folkblad
VF – en tidning, se Vår Fågelvärld

Organisationer
VF – ett finskt politiskt parti, se Vänsterförbundet
VF – en fristående scoutorganisation, se Våra Flickor
VF – ett till Svenska Arbetsgivareföreningen hörande yrkesförbund, se Sveriges verkstadsförening

Medicin
VF – en akut, allvarlig typ av hjärtrytmrubbning, se Ventrikelflimmer

Övrigt
 V.F. - Vicar Forane  motsvarande Dekan, en typ av ordförande för ett kyrkligt råd.